

Persone
Ando Gilardi (1921-2012) – fotografo, giornalista e storico della fotografia italiano
Andrea Gilardi (1969) – pilota automobilistico italiano
Angelo Gilardi (1966) – ex cestista italiano
Antonio Gilardi o Gislardi, noto come Antonio Frjazin (fl. XV secolo) – architetto e diplomatico italiano, attivo in Russia
Christian Gilardi (1966) – flautista, compositore e editore svizzero
Domenico Gilardi (1785-1845) – architetto svizzero
Enrico Gilardi (1957) – ex cestista italiano
Federico Gilardi (1991) – nuotatore italiano
Giuseppe Visco Gilardi (1876-1948) – investigatore italiano
Guido Visco Gilardi (1925-2017) – calciatore italiano
Luigi Gilardi (1897-1987) – ciclista su strada e pistard italiano
Pier Celestino Gilardi (1837-1905) – pittore e scultore italiano
Piero Gilardi (1942) – scultore italiano
Rosalda Gilardi (1922-1999) – scultrice italiana naturalizzata svizzera
Thierry Gilardi (1958-2008) – giornalista e rugbista a 15 francese

Altro
Gilardi e Noto – casa editrice italiana